Die Taipei International Championships 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 6. bis 12. Oktober 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Taipeh